Die Dutch Open Squash 2010 fanden vom 16. bis 21. November 2010 in Rotterdam in den Niederlanden statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Kategorie 3 Star. Es war mit 30.000 US-Dollar dotiert. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 20. Das Preisgeld betrug 25.300 US-Dollar. 

In der Finalpartie bei den Herren standen sich Cameron Pilley und Laurens Jan Anjema gegenüber, sie endete mit 11:7, 11:9, 11:13 und 14:12 zugunsten Pilleys. Vorjahressieger Daryl Selby trat nicht erneut an. Bei den Damen gewann Vanessa Atkinson den Titel, nachdem sie im Endspiel Madeline Perry mit 11:9, 11:3 und 11:7 besiegte.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden jeweils gesetzt. Per Wildcard erhielt Dylan Bennett bei den Herren einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

2010
PSA World Tour 2010/11
WSA World Tour 2010/11
Squashturnier in Rotterdam